Hold On, I'm Comin' – album di Sam & Dave del 1966
Hold On, I'm Coming – album di Art Blakey del 1966
Hold On, I'm Comin' – album di Herbie Mann del 1973
Hold On, I'm Comin' – singolo di Sam & Dave del 1966